Норваш-Шигали () — село в Батыревском районе Чувашской Республики Российской Федерации.

Центр Норваш-Шигалинского сельского поселения.

История 
В годы Гражданской войны в России было оккупировано белыми.

Население

Известные люди 
 Исаев, Юрий Николаевич (род. 1969) — российский учёный-языковед; организатор науки; государственный, профсоюзный и политический деятель.
 Калентьева, Ирина Николаевна — бронзовый призёр XXIX летних Олимпийских игр в Пекине по маунтинбайку (кросс-кантри).
 Чекушкин, Владимир Иванович (род. 1936) — советский и российский учёный.
 Юрату, Альбина (род. 1959) — чувашская поэтесса, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Русская православная церковь 
Православный приход Храма святителя Николая с. Норваш-Шигали Батыревского благочиния Алатырской епархии Чувашской митрополии Русской православной церкви (Московский Патриархат).

Примечания 

Населённые пункты Батыревского района